Atyidae är en familj av kräftdjur. Atyidae ingår i överfamiljen Atyoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Atyidae 32 arter. 

Atyidae är enda familjen i överfamiljen Atyoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Atyidae (Atyoidea)